Hikmat est un nom arabe utilisé en nom de famille ou en prénom.

Nom de famille 

 Mohammad Ghani Hikmat (1929-2011), sculpteur irakien ;
 Taghreed Hikmat (née en 1945), juge et femme politique jordanienne.

Prénom 
Hikmat est aussi un prénom.
 Pour les porteurs de ce prénom, voir :